RPE ist die Abkürzung für:

 Radikale Prostatektomie, die vollständige chirurgische Entfernung der Prostata (bei einem Prostatakarzinom)
 Rapid palatal expander
 Rating of perceived exertion
 residual pulse excitation
 Retinales Pigmentepithel, siehe Netzhaut
 Ribulosephosphat-3-Epimerase, ein Enzym
 RP-Eisenbahn, ein Eisenbahnunternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz

RPE